Дикенс има више значења:
 Округ Дикенс (Тексас)
 Дикенс (Ајова)
 Дикенс (Тексас)